John Carver ist der Name folgender Personen:

* John Carver (Kolonialgouverneur) († 1621), englischer Pilgerführer, Kolonialgouverneur von Plymouth
 John Carver (Fußballspieler) (* 1965), englischer Fußballspieler und -trainer